Michael Bartels
17823 Bartels

Ou ainda:
Bartelso

Desambiguação